Desa Bader kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bader (administrativ by i Indonesien, lat -7,78, long 111,55), Jawa Timur, 
 Desa Bader (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 111,66), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar